Пелгусово — топоним в Тейковском районе Ивановской области

 Пелгусово — деревня.
 Пелгусово — деревня станции (ранее посёлок ж/д станции).
 Пелгусово — ж/д станция.